John Downey ist der Name folgender Personen:

* John G. Downey (1827–1894), US-amerikanischer Politiker
 John T. Downey († 2014), US-amerikanischer Geheimagent und Kriegsgefangener
 John W. Downey (1927–2004), US-amerikanischer Komponist 

Siehe auch:
 John Downie